Kill Bill se poate referi la:
Kill Bill: Volumul 1
Kill Bill: Volumul 2

Kill Bill